Олимпиада боевых искусств — международный проект, начавшийся в Санкт-Петербурге в июне 1993 года. Тогда впервые был проведён Международный фестиваль боевых искусств «Свободная Россия». В рамках фестиваля проходили соревнования по каратэ (кумитэ, ката и кобудо). Соревнования продолжались три дня. В общей сложности в них приняло участие более тысячи спортсменов из России, Финляндии, США, Венесуэлы, Узбекистана, Грузии и Эстонии. К 2007 году соревнования значительно выросли. Так, в 2006 году в них приняли участие более шести тысяч участников почти из тридцати стран, а среди видов были представлены не только каратэ (бесконтактное, полу- и полноконтактное), но и две версии тхэквондо (ITF и WTF), кобудо, ушу, киокусинкай и комдо. Количество участников и широкое международное представление определили трансформацию фестивалей в Олимпиады боевых искусств.

Для развития проекта Олимпиад боевых искусств была создана Международная конфедерация боевых искусств (International Martial Arts Confederation), которая ежегодно проводит Олимпиаду боевых искусств «Восток-Запад» и готовит проведение Олимпиады боевых искусств «Запад-Восток» (октябрь 2011 г., Нью-Йорк, США), Олимпиады «Восток-Восток» и «Запад-Запад» (место и время уточняются). Характерной приметой проводимых соревнований стали грандиозные будо-шоу, проводимые во время церемонии открытия.
Последняя Олимпиада боевых искусств «Восток-Запад», которая проходила в апреле 2009 года в Санкт-Петербурге, собрала около семи тысяч участников из 42 стран. Более 40 тысяч человек за три дня стали зрителями Олимпиады. В программе следующей, Четвёртой Олимпиады боевых искусств «Восток-Запад», назначенной на 16,17 и 18 апреля 2010 года, были запланированы многие виды соревнований.

Олимпиада с большим успехом проходила вплоть до 2016 года, когда Российский Союз боевых искусств (РСБИ)путём интриг и шельмования  сумел торпедировать это мероприятие. Хотя организаторы (председатель Исполкома и организатор Олимпиады с момента её рождения Николай Смирнов) всячески демонстрировали участие РСБИ, которое выражалось в присутствии кого-нибудь из руководства этой "организации", видимо, популярность и масштаб события (в 2015 году, несмотря на санкции, в ней участвовали более 12 000 спортсменов) вызвали серьёзное раздражение у ново являенных спортивных боссов. Гневные письма за подписью Г. Музрукова и Р. Габассова атаковали Министерство спорта и Спорткомитет Санкт-Петербурга.  Ура! Системма победила, а то, что страна лишилась престижного и популярного соревнования, ставшего для многих россиян большим праздником и пропуском в серьёзный спорт, никого не взволновало. Письма, которые были направлены в Правительство за подписью нескольких десятков общественных спортивных и патриотических организаций, по установленному порядку вернулись к тем, на кого жаловались.

Конечно, интереснее и, видимо, денежнее устраивать "битвы чемпионов". РСБИ ещё в двухтысячных годах  преуспел в фатальных названиях - "Россия против всего мира" или "Битва под Москвой" (матчевая встреча России и Украины").

Есть ли надежда на возрождение Олимпиады? Да, есть. Только времена сейчас сложные, но мы уверены в успехе!    

Боевые искусства